Bandi è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Bandinelli, Bandini, Bandinu, Bando, Bandoni, Banducci, De Bandi.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente lombardo, è presente prevalentemente nel milanese, varesotto e pavese.

Potrebbe derivare dal prenome medioevale Bando o dalle sue forme alterate Bandino e Banduccio.

In Italia conta circa 266 presenze.

Bandini è emiliano e toscano; Bandinelli è tipicamente fiorentino; Bandinu è sardo; Banducci e Bandoni sono lucchesi; Bando e De Bandi sono estremamente rari.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani